W Rumunii
 Dornești – gmina w okręgu Suczawa
 Dornești – wieś w okręgu Neamț, w gminie Costișa
 Dornești – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Dornești